Ósseo
Tecido ósseo
Tumor ósseo
Enxerto ósseo
Tumor ósseo de células gigantes
Peixe ósseo

Localidades
Osseo (Wisconsin)
Osseo (Minnesota)

Desambiguação